Кастилия и Леон — автономное сообщество (автономная область) на северо-западе Испании.
 Кастилия и Леон (королевство) — историческое королевство в Испании.

См. также